Vigdis steht für:

 einen norwegischen Vornamen, siehe Vigdis (Vorname)
 einen Asteroiden, siehe (1053) Vigdis

Vigdís steht für:
 einen isländischen Vornamen, siehe Vigdís

Vígdis steht für:
 einen färöischen Vornamen, siehe Vígdis